L'A.S.D. Sporting Club Ercolanese, comunemente nota come Ercolanese, è una società calcistica italiana con sede nella città di Ercolano. Raccoglie l'eredità della Società Sportiva Ercolanese in quanto detentrice del marchio, club che annovera nella sua storia diverse partecipazioni a campionati di Serie C e D.

Nella stagione 2022-2023 milita nel girone A del campionato di Eccellenza Campania, massima lega del calcio regionale.

Storia 
La S.S. Ercolanese nacque il 10 giugno 1924 come prima squadra di calcio ercolanese.
La fondazione di questa squadra fu dovuta ad un manipolo di tifosi ed appassionati di calcio ercolanesi capeggiati dai fratelli Calzerano. La prima fase della neonata squadra granata, quella che va dal 1925 al 1943, fu molto soddisfacente per i tifosi ercolanesi, infatti fino al periodo pre-bellico (II guerra mondiale) partecipò ottenendo ottimi risultati nella Promozione regionale.
In passato ha militato a lungo in Serie C2 e lo stadio "Raffaele Solaro" ha visto giocare contro la formazione locale squadre blasonate come Palermo, , , Crotone, Frosinone e Benevento.

Calciatori professionisti come Ciro Pezzella, Salvatore Matrecano, Antonio Langella e Jone Spartano hanno iniziato la loro carriera giocando nell'Ercolano.

 Nel corso della sua storia recente l'Ercolanese, a seguito dei numerosi avvicendamenti susseguiti alla guida della società, è stata più volte costretta a cambi di denominazione dovuti all'acquisto e cessione dei vari titoli sportivi. Il tutto è iniziato nella stagione di Serie D 2003-04 al termine della quale si è classificato tredicesimo vincendo gli spareggi salvezza e mantenendo quindi la categoria sul campo, ma crisi societarie hanno costretto il presidente Suarino a scambiare il proprio titolo sportivo di Serie D con quello di Eccellenza dei rivali di sempre della Turris, all'epoca denominata Gaudianum Torrese. Quindi nella stagione di Eccellenza 2004-2005 ha assunto la denominazione temporanea di Gaudianum Ercolanese e nella stagione successiva quella di Onlus Ercolanese. Al termine della stagione 2007-2008 l'Onlus Ercolanese, classificatasi al quattordicesimo posto, è retrocessa nel campionato di Promozione dopo aver perso i playout con l'A.S.D. Calcio Riop di San Giuseppe Vesuviano ma, acquisendo il titolo di quest'ultima, si è iscritta nuovamente al campionato di Eccellenza 2008-09 con una nuova denominazione temporanea: Riop Ercolanese. La stagione seguente (2009-2010) ha cambiato ancora denominazione, questa volta in Rita Ercolano, fino alla fine della stagione 2010-2011.

Nella stagione calcistica 2010-2011 dopo un ottimo inizio di stagione (nelle prime sei gare, una sola fu la rete subita) con Vincenzo Onorato in panchina, la squadra pur continuando ad esprimere un bel calcio, non è riuscita ad ottenere i punti necessari per la salvezza. Nel gennaio 2011 (all'inizio del girone di ritorno) il responsabile dell'area tecnica Salvatore Righi ha lasciato la società portando via con sé molti giovani calciatori promettenti tesserati con la scuola calcio "Mariano Keller" di sua proprietà. Stessa sorte per mister Onorato che è stato sostituito in panchina da Alberto Savino prima e Paolo Langella poi, ma nessuno dei due allenatori è riuscito a salvare la squadra dalla retrocessione in Promozione.

Al termine della stagione 2011-2012, quando ha giocato nel campionato di Promozione (perdendo la semifinale play-off), il titolo sportivo è stato venduto all'A.S. Calcio Uomo Nuovo, quindi Gaetano Battiloro ha rilevato il titolo sportivo del San Sebastiano (appena retrocesso in promozione) cambiandogli denominazione in A.S.D. Granata 1924. Il 25 luglio 2012 però le stesse persone che con Battiloro avevano portato il titolo del San Sebastiano ad Ercolano hanno acquistato il titolo sportivo d'Eccellenza del Città di Pompei iscrivendosi per la stagione 2012-13 nel massimo campionato regionale e mantenendo per un anno la denominazione "ASD Città di Pompei" con la promessa, da parte della nuova dirigenza, di cambiare ancora nome l'anno successivo definitivamente in ASD Ercolano 1924..

Ottenuta la salvezza sul campo nella stagione 2012-2013, nell'estate 2013 però il titolo del "Città Di Pompei" viene ceduto al  ma il calcio in città non sparisce perché la società A.S.D. Atletico Vesuvio si sposta ufficialmente da San Giorgio a Cremano a Ercolano ed assume la denominazione ufficiosa di A.S.D. Atletico Vesuvio Herculaneum. Con la vittoria del girone B di Promozione 2013-14 la società viene promossa in Eccellenza e dalla stagione 2014-15 cambia ufficialmente denominazione in A.S.D. A.V. Herculaneum 1924.
Il 19 marzo 2016 la squadra vince il campionato di Eccellenza Campania con 4 turni di anticipo, festeggiando così il ritorno in Serie D dopo 12 anni.

Il 2 luglio 2016 la società ufficializza la fusione con l'A.S.D. Real Ercolano, squadra militante in seconda categoria.
L'anno seguente per festeggiare la salvezza ottenuta in serie D, la società granata opta per il cambio denominazione, che dal 6 luglio 2017 sarà A. V. Ercolanese 1924, denominazione che era stata utilizzata dalla fondazione sino agli anni novanta e tanto gradita ai tifosi. Nell'estate del 2018 il sodalizio ha ceduto il titolo sportivo al .

Nel 2018 la , militante in Serie D, si è spostata ad Ercolano cambiando provvisoriamente ragione sociale in S.S.C.D. Granata 1924, impossibilitata ad assumere una denominazione più consona per questioni burocratiche. Verso la fine dello stesso anno, però, ha lasciato Ercolano e giocato le sue partite allo stadio Vallefuoco di Mugnano eliminando anche il logo S.S. Ercolanese 1924 dalle maglie e cedendo successivamente il titolo sportivo alla Nuova Napoli Nord. Nel 2019 l'A.S.D. Ponticelli, società di Promozione, si è spostata ad Ercolano assumendo la denominazione di A.S.D. Sporting Ercolano. Nel 2021 cambia denominazione in A.S.D. Sporting Club Ercolanese, adottando il logo S.S. Ercolanese 1924 di proprietà della tifoseria.

Cronistoria

Colori e simboli

Colori 
Il colore predominante della divisa dell'Ercolanese è il granata.

Strutture

Stadio 
L'Ercolanese gioca le partite casalinghe allo Stadio Raffaele Solaro di Ercolano. Lo stadio si trova nella zona residenziale della città vesuviana, ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: la stazione della Circumvesuviana di Miglio d'Oro, coperta sia dalla tratta Napoli-Poggiomarino che dalla Napoli-Sorrento, si trova a circa 100 metri dallo stadio.

Società

Sponsor

Allenatori e presidenti

Calciatori

Palmarès

Competizioni interregionali

1980-1981

Competizioni regionali

1965-1966

1977-1978, 1989-1990, 2013-2014 (girone B)

1999-2000, 2002-2003, 2015-2016

1999-2000

Altri piazzamenti

Terzo posto: 1983-1984 (girone D)

Terzo posto: 1997-1998 (girone A), 2014-2015 (girone A)

Semifinalista: 1999-2000

Finalista: 2002-2003
Semifinalista: 2001-2002, 2014-2015

Statistiche e record

Partecipazione ai campionati

Partecipazione ai campionati regionali

Tifoseria

Storia 
Il principale gruppo ultras attivo è la Brigata Vesuviana, costituita nel 1997, a cui si aggiunge lOpposta Fazione, nata invece nel 1996. Tra i gruppi del passato si ricordano invece l'Avanguardia granata, che è stata il traino negli anni Ottanta, e i Fedayn.

Gemellaggi e rivalità 
Gemellaggi
  (2001)
  (2017)
Amicizie 
 
 
 
  (2016)
 
  (1988)
  (2014)
 
 Capri Anacapri

Rispetto reciproco
  (2017)
  (2016)

Rivalità
 
 
  (2015)
 [5]
 
 
  (2022)

Note

Voci correlate 
 Ercolano
 Calcio in Italia
 Sport in Campania

Collegamenti esterni